Lijst van oeververbindingen over de (Gelderse) IJssel – Volledige lijst met bruggen over de IJssel
 IJsselbrug (Deventer)
 IJsselspoorbrug (Deventer)
 IJsselbrug (Velp)
 Oude IJsselbrug (Zutphen)
 IJsselspoorbrug (Zutphen)
 IJsselbrug (Zwolle)
 Nieuwe IJsselbrug (Zwolle)